Alfonso Petrucci (1491-1517) bisbe i cardenal italià
 John Petrucci (nascut el 1967). Guitarrista nord-americà conegut per ser el fundador del grup de rock progressiu Dream Theater.
 Loretto Petrucci (1929–2016). Ciclista italià, professional entre 1949 i 1960.
 Ottaviano Petrucci (1466–1539). Impressor italià, conegut per ser el primer gran editor de música polifònica.